Stockwimm ist der Ortsname von

 Stockwimm (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Stockwimm (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern